Каллея — фамилия:
 
 Каллея, Курт (род. 1989) — мальтийский певец, представитель Мальты на конкурсе песни Евровидение 2012